Duncan steht für:
 Duncan (Familienname), den Familiennamen Duncan
 Duncan (Vorname), den männlichen Vornamen Duncan (wal. Durngarth)
 HMS Duncan, ein britisches Kriegsschiff im Zweiten Weltkrieg
 (2753) Duncan, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Unternehmen:
 Seymour Duncan, US-amerikanische Firma für Tonabnehmer
 Duncan Industries, ein ehemaliger britischer Hersteller von Automobilkarosserien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Duncan (Alabama), im Tallapoosa County
 Duncan (Arizona), im Greenlee County
 Duncan (Arkansas), im Monroe County
 Duncan (Colorado), im Saguache County
 Duncan (Illinois), im Stark County
 Duncan (Indiana), im Floyd County
 Duncan (Iowa), im Hancock County
 Duncan (Kentucky), im Casey County
 Duncan (Kentucky), im Mercer County
 Duncan (Mississippi), im Bolivar County
 Duncan (Missouri), im Webster County
 Duncan (Montana), im Flathead County – nicht mehr existent
 Duncan (Nebraska), im Platte County
 Duncan (North Carolina), im Harnett County
 Duncan (Oklahoma), im Stephens County
 Duncan (Oregon), im Umatilla County
 Duncan (Pennsylvania), im Tioga County
 Duncan (South Carolina), im Spartanburg County
 Duncan (Tennessee), im Blount County
 Duncan (Virginia), im Floyd County
 Duncan (Washington), im Spokane County
 Duncan (West Virginia), im Jackson County
 Duncan Chapel, im Dorchester County, South Carolina
 Duncan Corners, im San Bernardino County, Kalifornien
 Duncan Crossing, im Worcester County, Maryland
 Duncan Crossroads, im Jackson County, Alabama
 Duncan Estates, im Davis County, Utah
 Duncan Falls, im Muskingum County, Ohio
 Duncan Glen, im New Castle County, Delaware
 Duncan Groves, im Hillsborough County, Florida
 Duncan Hills, im Hamilton County, Tennessee
 Duncan Knoll, im Hampden County, Massachusetts
 Duncan Mill, im Scott County, Virginia
 Duncan Mills, im Fulton County, Illinois
 Duncan Place, im Twin Falls County, Idaho
 Duncan Springs, im Mendocino County, Kalifornien
 Duncan Village, im New Castle County, Delaware
 Duncan Woods, im New Castle County, Delaware

in Kanada:
 Duncan (British Columbia)

Geografische Objekte:
 Duncan Bluff, Felsenkliff in den Darwin Mountains, Antarktika
 Duncan-Halbinsel, Halbinsel der Carney-Insel vor der Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Duncan Mountains, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Duncan River (Kootenay River), ein Fluss in Kanada
 Duncan River (Gorge River), ein Fluss in Neuseeland

im NRHP gelistete Objekte:
 Duncan Armory, in Duncan, Oklahoma, ID-Nr. 96001490
 Duncan Avenue Historic District, in Paris, Kentucky, ID-Nr. 88000902
 Duncan Church, in Gann Valley, South Dakota, ID-Nr. 99000207
 Duncan Farm, in Grafton, Illinois, ID-Nr. 82002542
 Duncan Island (36LA60,61), in Holtwood, Pennsylvania, ID-Nr. 84003428
 Duncan Manor, in Towanda, Illinois, ID-Nr. 79003164
 Duncan Mills Bridge, in Lewistown, Illinois, ID-Nr. 80001356
 Duncan Public Library, in Duncan, Oklahoma, ID-Nr. 99001427
 Duncan Tavern, in Paris, Kentucky, ID-Nr. 73000783
 Duncan-Duitsman Farm Historic District, in George, Iowa, ID-Nr. 94001138
 Duncan's Creek Presbyterian Church, in Clinton, South Carolina, ID-Nr. 73001714
 Duncan's Landing Site, in Jenner, Kalifornien, ID-Nr. 71000206

Siehe auch:
 Duncan Township